Заде́льное — село в составе посёлка Прибре́жного, который административно входит в Красноглинский район города Самары. Географически находится в 54 км к северу от города и окружено землями Ставропольского района. В селе 6 улиц и садовое товарищество.

География 
Населённый пункт находится в зоне лесостепей, и его окружают смешанные леса. Границы дачных участков пересекаются с территорией государственного лесного фонда.

В Задельном есть озёра: Лягушачье, Задельнинское, Черноярка, Голенькое, Мохнатенькое. К северу от села — озеро Самаркино, к югу — озеро Тростниковое. От реки Волги село отделяет протока Старый Мокрец.

Основные представители животного мира: лисы, косули, зайцы, бобры, воробьи, синицы, вороны, голуби и другие.

Климат

Транспорт 
В 1962 году в посёлке вступила в строй железнодорожная станция Задельная Куйбышевской железной дороги, где останавливаются пригородные поезда (электрички) направления: «Жигулёвское море — Самара». На станции имеется здание вокзала с кассой.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии села с высоты.

Микрорайоны Самары